Niemcy:
 Teutleben – dzielnica gminy Eßleben-Teutleben w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda
 Teutleben – dzielnica gminy Hörsel w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Osoby:
 Kaspar von Teutleben – niemiecki poeta
 Valentin von Teutleben – biskup

Zobacz też:
 Eßleben-Teutleben